Tepehuaje kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tepehuaje, General Heliodoro Castillo, ort, 
 Tepehuaje, Eduardo Neri, ort, 
 Tepehuaje, Jalisco, ort, Teocuitatlán de Corona,